Stevanović, Stevanovic oder Stevanovič ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Stevanović (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Alen Stevanović (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Andrej Stevanović (* 2004), serbisch-österreichischer Fußballspieler
 Borislav Stevanović (1975–2022), serbischer Fußballspieler
 Dalibor Stevanović (* 1984), slowenischer Fußballspieler
 Dragan Stevanović (* 1971), serbischer Fußballspieler
 Filip Stevanović (* 2002), serbischer Fußballspieler
 Goran Stevanović (* 1966), serbischer Fußballspieler und -trainer

 Jovana Stevanović (* 1992), serbische Volleyballspielerin
 Mihailo Stevanovic (* 2002), schweizerisch-serbischer Fußballspieler
 Mihailo Stevanović (1903–1991), jugoslawischer Linguist
 Miladin Stevanović (* 1996), bosnisch-serbischer Fußballspieler
 Miroslav Stevanović (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Natalija Stevanović (* 1994), serbische Tennisspielerin
 Nemanja Stevanović (* 1992), serbischer Fußballtorhüter 

 Predrag Stevanović (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Vidosav Stevanović (* 1942), serbischer Schriftsteller
 Vladimir Stevanović (* 1947), jugoslawischer bzw. serbischer Botaniker, Biogeograph und Pflanzensoziologe 

Siehe auch:
 Stefanowitsch
 Stefanovits